Белы́х — русская фамилия. Известные носители:
 
 Белых, Алексей Павлович (1923—2017) — советский и российский художник, профессор, народный художник РСФСР (1981).
 Белых, Виктор Иванович (1925—2001) — епископ ОЦХВЕ.
 Белых, Владимир Сергеевич (род. 1952) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 
 Белых, Даниил Георгиевич (род. 1979) — российский актёр.
 Белых, Денис Игоревич (1981—2000) — гвардии рядовой 6-й роты.
 Белых, Иван Ильич (1946—2014) — советский и российский писатель и журналист.
 Белых, Илья Владимирович (1992—2015) — казахстанский пловец и пятиборец, бронзовый призёр летних Азиатских игр в Гуанчжоу (2010), основатель Федерации современного пятиборья Казахстана, тренер.
 Белых, Иосиф Назарович (1892—1959) — Герой Советского Союза.
 Белых, Леонид Яковлевич (род. 1950) — советский и российский инженер-авиастроитель, Герой Труда Российской Федерации.
 Белых, Максим Валерьевич (род. 1984) — туркменский футболист и российский тренер.
 Белых, Михаил Аркадьевич (1958—1997) — советский футболист и украинский тренер.
 Белых, Никита Юрьевич (род. 1975) — российский политик, губернатор Кировской области (2009—2016).
 Белых, Серафим Пантелеймонович (1913—1988) — театральный художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1957).
 Белых, Сергей Константинович (род. 1966) — российский историк и лингвист, преподаватель.
 Белых, Юрий Васильевич (род. 1941) — губернатор Саратовской области (1992—1996).

 Белых, Александра Павловна (род. 1942) — русская советская рабочая, депутат Верховного Совета СССР.
 Белых, Анастасия Олеговна (род. 1992) — российская самбистка;
 
 Белых, Ирина Викторовна (род. 1964) — российская политическая деятельница, депутат Государственной думы.
 Белых, Зинаида Дмитриевна (род. 1941) — советский, российский учёный-химик, декан химического факультета Пермского университета.
 Белых, Любовь Алексеевна (род. 1961) — российский художник.
 Белых, Мария Николаевна (род. 1983) — российская сноубордистка.

См. также 
 Белый
 Беленький